Белосе́льское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Пошехонском районе Ярославской области России. 

Административный центр — село Белое.

История 
Белосельское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Белосельского, Приухринского, Свердловского, Холмовского сельских округов.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 93 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Пошехонский район
Сельские поселения Ярославской области